Mühlweiher bezeichnet generisch:
 einen Mühlenteich

Mühlweiher heißen:
 Mühlweiher (Ludwigswinkel), Mühlweiher des Saarbacher Hammers im Lauf des Oberlaufs Saarbach der Sauer bei Ludwigswinkel, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Mühlweiher (Mühlbach), Weiher im Lauf des Mühlbachs bei Schwaiganger, Gemeinde Ohlstadt, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Mühlweiher (Oberdeufstetten), Weiher im Lauf der Rotach bei Oberdeufstetten, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Mühlweiher (Reutberg), Weiher im Lauf des Reutberger Mühlbachs bei Reutberg, Gemeinde Sachsenkam, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Mühlweiher (Wört) oder Dorfmühlweiher, Weiher im Lauf der Rotach (zur Wörnitz) in Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mühlenteich
 Mühlenweiher
 Mahlweiher
 Mühlsee